Poligono ima više značenja:
 Poligono, Bolzano
 Poligono, Torino